Первый дивизион Мальты 1921/1922 () — 11-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1921/1922
Мальта
Мальта
1921 год на Мальте
1922 год на Мальте